Апатит:

 Апатит — минерал, фосфат кальция.
 Апатит — предприятие в Кировске (Мурманская область).
 Апатит — футбольный клуб в Кировске (Мурманская область).

См. также:

 Апатиты — город в Мурманской области России.